Снежни леопард (-{Panthera uncia}-) је велика мачка која настањује планинске крајеве централне и јужне Азије. Раније су снежне леопарде сврставали у род -{Panthera}- са још неколико великих мачака, али су их касније сврстали у сопствени род, -{Uncia}-. Заједно са облачастим леопардом представља средину између такозваних великих мачака и мањих врста, с обзиром на то да снежни леопарди не ричу, иако имају хрскавичаву подјезичну кост која се сматра да омогућава великим мачкама да ричу.

Снежни леопарди имају мекано и дебело сиво крзно са кружним тачкама и црним мрљама по којем су познати. У зиму оно постане бело. Реп је дебео, а шапе прекривене густом длаком као изолација против хладноће и снега. Животни век снежних леопарда износи од 15 до 18, док у заточеништву и до 20 година.

Изглед 

Ову мачку одликује пропорционално дужи реп од осталих мачака који је помаже да одржи равнотежу приликом скокова на неравном терену. Репом такође прекрива нос и уста при веома хладним условима. Ноге су кратке и јаке, са широким шапама и канџама. Снежни леопард може да скочи 14-15 m у даљину. Глава је крупна са јаким задњим костима лобање које држе снажне виличне мишиће. Великим очњацима задаје смртоносан ујед.

Дужина тела износи 100-130 центиметара, плус реп који је око 90 cm дуг. Тежина зависи од пола и ухрањености. Мужјаци су тешки од 30 до 80 килограма, док су женке ситније и теже од 30 до 60 килограма.

Еволуција

Филогенија

Размножавање и лов 
Снежни леопарди су самотњаци. Мужјак и женка се срећу само у току парења, између јануара и марта. Женка је плодна од 15 до 39 дана, а спремна је за парење од другог до дванаестог дана тог циклуса. Трудноћа траје од 98 до 103 дана, након чега донесе на свет од једног до пет младунаца по окоту, обично два до три, између априла и јуна. Женка бира тамно и усамљено место за пород, обично некакву пећину чије је тло обложено њеном длаком.

Млади долазе на свет црни и слепи, тешки око 450 грама. Отварају очи након седам до девет дана. Први пут после више од два месеца пробају чврсту храну. Уз мајку остају од 18 до 22 месеца.

Боја крзна помаже леопарду да се стопи са околином приликом лова. Углавном ће појести све што могу да пронађу, укључујући и глодаре попут мрмота или планинске кокоши. Омиљен плен су велики биљоједи, попут маркхора, хималајског тара и козорога који су чак три пута тежи од самих мачака. Вреба плен са висине ако је у могућности, а у стању је да скочи до 14 m.

Станиште и распрострањеност 

Животно станиште обухватају степе, пространи кланци и врлети високих планина. У лето, снежни леопард обитава на надморској висини од 6.000 m, док зими силази до шума на око 2000 m надморске висине. Простор на којем живе ове мачке од око 1.230.000 -{km²}- обухвата планинске крајеве 12 азијских држава: Авганистан, Бутан, Тибет у Кини, Индија, Казахстан, Киргистан, Монголија, Непал, Пакистан, Русија, Таџикистан и Узбекистан.

Укупна популација снежних леопарда у дивљини је између 3,500 и 7,000. Још 600-700 примерака живи у зоолошким вртовима широм света.

Снежни леопарди живе на простору који може знатно да варира у величини. На пример: у Непалу, где ловине има у изобиљу, територија заузима мали простор (30-65 -{km²}-), док у Монголији, где је плен оскудан, снежном леопарду је потребно преко 1.000 km² како би преживео.

Статус 
На пијаци у Кабулу, у Авганистану, за крзно снежног леопарда добија се више од хиљаду долара, наравно на црном тржишту. У овој сиромашној земљи, то решава проблеме многих породица. С друге стране, у Непалу, Кини и Бутану на великој цени су леопардове кости, зуби и унутрашњи органи који се користе у народној медицини.

Снежни леопарди су угрожене мачке чије је крзно изузетно скупо на црном тржишту. Током 1960-их година, укупна популација снежних леопарда је пала на 1.000 јединки. Срећом, врста се од тада мало опоравила. У заточеништву се снежни леопарди успешно размножавају.

Напади на људе 
На Тибету 1988. године је био већи напад снежних леопарда гдје се на планини Синагу кретао чопор од петнаестак снежних леопарда. Напали су туристичко насеље гдје се одржавао сајам планинарства у коме је било неколико хиљада људи.

Није било жртава, само се десио један изузетак гдје је четрнаестогодишњи дечак Јамада Ишимото бјежећи од једног Снежног леопарда прескочио провалију ширине 22 метра. Тај подухват му је пошао за руком, јер је горња платформа са које је дечак скочио била виша од доње за 16 m. Дјечак је падом на доњу платформу поломио ноге и руку и 4 ребра.

Референце

Спољашње везе 

 BBC: Снежни леопард
 National Geographic Profile

Сисари Азије
Угрожени таксони
Фауна Кине
Фауна Индије